Fink kan syfta på:

 Fink – en familj av fåglar, se finkar
 Fink (auktor) – auktorsförkortning och personer den kan syfta på

Personer
 Rudi Fink (1958–), en östtysk boxare
 Tullan Fink (1919–2003), en svensk konstpedagog och konstnär
 Jens Fink-Jensen (1956–), en dansk författare, poet, fotograf och kompositör